Tiamat se poate referi la:

Tiamat, zeiță din mitologia babiloniană
Tiamat (formație), formație de gothic metal